Montevideo steht für:

Orte in Uruguay:

 Montevideo, Hauptstadt
 Departamento Montevideo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Montevideo (Georgia)
 Montevideo (Maryland)
 Montevideo (Minnesota)
 Montevideo (Virginia)

Sonstiges:
 Distrikt Montevideo, in Peru
 Montevideo (Band), aus Belgien
 Montevideo (Rotterdam), Hochhaus
 Montevideo Maru, japanisches Kriegsschiff
 Montevideo (Fernsehsendung) des ORF
 Montevideo (Pferd) (* 1971), das Dressurpferd von Uwe Sauer
 (6252) Montevideo, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Das Haus in Montevideo
 Vertrag von Montevideo von 1980
 Konvention von Montevideo
 Montevideo-Einheit